Road Runner – personaggio dei Looney Tunes
 The Road Runner Show – serie d'animazione statunitense ispirata all'omonimo personaggio
 Road Runner – videogioco della Atari Games del 1985 ispirato all'omonimo personaggio
 Plymouth Road Runner – automobile prodotta in serie dalla Plymouth
 Road Runner – singolo di Bo Diddley del 1960
 Road Runner Railway – attrazione del parco divertimenti di Six Flags Great Adventure, a Jackson, nel New Jersey (Stati Uniti d'America)
 Road Runner, supercalcolatore presente al laboratorio nazionale di Los Alamos.

Pagine correlate 
 Roadrunner